Văleni oder Vălenii ist der Name zahlreicher Ortschaften
 in Rumänien
 Văleni (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Văleni (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Văleni (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Văleni (Bucium), Dorf im Kreis Alba
 Văleni (Meteș), Dorf im Kreis Alba
 Văleni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Văleni (Parincea), Dorf im Kreis Bacău
 Văleni (Secuieni), Dorf im Kreis Bacău 
 Văleni (Stănișești), Dorf im Kreis Bacău
 Văleni (Brașov), Dorf im Kreis Brașov
 Văleni (Căianu), Dorf im Kreis Cluj
 Văleni (Călățele), Dorf im Kreis Cluj
 Văleni (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Văleni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Văleni (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Văleni (Baia de Criș), Dorf im Kreis Hunedoara
 Văleni (Geoagiu), Dorf im Kreis Hunedoara
 Văleni (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Văleni (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Văleni (Piatra-Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Văleni (Brâncoveni), Dorf im Kreis Olt
 Văleni (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Văleni (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Văleni (Păușești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Văleni (Zătreni), Dorf im Kreis Vâlcea
 Văleni (Pădureni), Dorf im Kreis Vaslui
 Văleni (Viișoara), Dorf im Kreis Vaslui
 Văleni (Movilița), Dorf im Kreis Vrancea
 Văleni (Ruginești), Dorf im Kreis Vrancea
 Văleni (Străoane), Dorf im Kreis Vrancea
 Văleni-Dâmbovița, Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Văleni-Podgoria, Dorf im Kreis Argeș
 Văleni-Stânișoara, Dorf im Kreis Suceava
 Vălenii (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Vălenii (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Vălenii de Munte, Stadt im Kreis Prahova
 Vălenii de Mureș, Dorf im Kreis Mureș
 Vălenii de Arieș, Dorf im Kreis Cluj
 Vălenii Lăpușului, Dorf im Kreis Maramureș
 Vălenii Șomcutei, Dorf im Kreis Maramureș
 in der Republik Moldau:
 Văleni (Republik Moldau), Dorf im Rajon Cahul